Сыть:
 Сыть () — род трав семейства Осоковые.
 Сыть (сыта) — сладкий напиток на меду.